El nombre Guillermo Martín puede referirse a:

 Guillermo Martín (1902-1986), banderillero español - conocido como "Martinito".
 Guillermo Martín Jiménez (1963-2006), músico (guitarrista) español.
 Guillermo Martín Bahamonde (1972-), futbolista español.
 Guillermo Martín Taboada (1981-), cantante español.
 Guillermo Martín Torres (1991-), futbolista mexicano.